Riedgraben ist Name oder Namensbestandteil von Fließgewässern, der im oberdeutschen Sprachraum im feuchten Flachland recht häufig ist (Sortierung alphabetisch nach Name und Mündungsgewässer):

 Alter Riedgraben, rechter Zufluss des Buchenaugrabens (zur Riß) gegenüber Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Äußerer Riedgraben, linker Zufluss des Ehaugrabens bei Mörslingen, Gemeinde Finningen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Bayerriedgraben, rechter Zufluss des Seegrabens (zur Egau) aus dem Dattenhauser Ried bei Dattenhausen, Gemeinde Ziertheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Eckenriedgraben, linker Zufluss der Rippach (zur Tauber) bei Riedenheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Flößerriedgraben, rechter Zufluss des Gundelsbachs (zum Froschbach, zum Unkenbach) an der Gemeindegrenze von Gochsheim zu Grettstadt, beide Orte im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Großer Riedgraben (Erlengraben), linker Zufluss des Erlengrabens (zur Linzer Aach) nahe Altheim, Gemeinde Frickingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Großer Riedgraben (Stefansfelder Kanal), linker Quellbach des Stefansfelder Kanals (Schwarzer Graben/Kleiner Riedgraben) (zur Seefelder Aach) nahe Stefansfeld, Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Großriedgraben – siehe unten → Riedgraben (Aisch)
 Mittelriedgraben, linker Zufluss des Stelzenbachs (zur Gollach) in Baldersheim, Stadt Aub, Landkreis Würzburg, Bayern
 Mittlerer Riedgraben, linker Zufluss des → Äußeren Riedgrabens an der Gemeindegrenze von Mödingen zu Finningen, beide im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Murbacher Riedgraben, rechter Zufluss des Littgrabens (zur Biber) nach Murbach, Gemeinde Gottmadingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Oberer Riedgraben – siehe unten → Riedgraben (Nebelbach)
 Östlicher Riedgraben, linker Zufluss des Bietinger Riedgrabens (zur Biber) bei Bietingen, Gemeinde Gottmadingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Palmriedgraben, Mittellauf des Mittelaugrabens, rechter Zufluss der Rodach nach Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern
 Remsharter Riedgraben, rechter Zufluss der Kammel gegenüber Remshart, Gemeinde Rettenbach, Landkreis Günzburg, Bayern

 Riedgraben (Aisch) – zwei Zuflüsse der Aisch nahe Schauerheim, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern; flussabwärts:
 Großriedgraben, linker Auengraben vor Schauerheim
 Riedgraben (Aisch), rechter Auengraben gegenüber Schauerheim
 Riedgraben (Altwasser), linker Zufluss des Altwassers (zur Wörnitz) bei Rudelstetten, Markt Alerheim; ist linker Abzweig des → Riedgraben (Wörnitz, Wechingen) nahe dem Eulenhof, Gemeinde Munningen; beide Orte im Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Riedgraben (Äußerer Riedgraben) – siehe oben → Mittlerer Riedgraben
 Riedgraben (Bautenbach), rechter Zufluss des Bautenbachs gegenüber Ziswingen, Gemeinde Mönchsdeggingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Riedgraben (Berghäuser Altrhein), Verbindung vom Müllgraben zum Berghäuser Altrhein (zum Rhein) nahe Mechtersheim. Ortsgemeinde Römerberg, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Riedgraben (Betzengraben), linker Hauptstrang-Oberlauf des Betzengrabens (zur Altmühl) bei Esbach, Markt Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Riedgraben (Biber), linker Zufluss der Biber (Rhein) in Beuren am Ried, Stadt Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, der das Binninger Ried entwässert
 Riedgraben (Bibers), linker Zufluss des Michelfelder Mühlkanals neben der Bibers bei Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Bibers#Zuflüsse
 Riedgraben (Bietinger Riedgraben) – siehe oben → Östlicher Riedgraben
 Riedgraben (Bruckbach), linker Zufluss des Bruckbachs bei Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Riedgraben (Brühlbach), linker Zufluss des Brühlbachs (zum Gießen, zur Iller) nahe dem Halbertshof der Gemeinde Balzheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Buchenbach), Mittellaufabschnitt des Buchenbachs bei Steinfeld und Hausen, mit Mündung des Letzteren als linker Zufluss des Mains bei Steinbach (Lohr am Main), alle Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Riedgraben (Buchenaugraben) – siehe oben → Alter Riedgraben
 Riedgraben (Dellenbach), rechter Zufluss des Dellenbachs (zum Albach; Mannebach) nach Mannebach, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Riedgraben (Dettelbach) – zwei Zuflüsse des Dettelsbach im Ried von Bodman, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Riedgraben West, von rechts
 Riedgraben Ost, von rechts
 Riedgraben (Dolpenriedgraben) – siehe unten → Wolpertswender Riedgraben
 Riedgraben (Donau) – zwei Zuflüsse der Donau; flussabwärts:
 Riedgraben (Donau, Donaueschingen), rechter Zufluss nach Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Donau, Tuttlingen), linker Zufluss durch die Altarmschlinge bei Bleiche, Stadt Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg  
 Riedgraben (Dürrbach), Hauptstrang-Oberlauf bis Gramschatz, Markt Rimpar, Landkreis Würzburg des Dürrbachs, rechter Zufluss des Mains beim Neuen Hafen, kreisfreies Würzburg, Bayern
 Riedgraben (Eder), linker Zufluss der Eder nach Dodenau, Stadt Battenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Riedgraben (Eisenbach), linker Zufluss des Eisenbachs (zur Kleinen Roth, zur Roth) im Ried östlich von Illertissen, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Riedgraben (Ehaugraben) – siehe oben → Äußerer Riedgraben
 Riedgraben (Ellerbach), mit periodischem Unterlauf im Horntal, linker Zufluss des Ellerbachs (zur Wörnitz) gegenüber Marbach, Stadt Harburg (Schwaben), Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Riedgraben (Elsenz), rechter Seitengraben der Elsenz zwischen Ittlingen und Sinsheim-Reihen, beide Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Elsenz #Unterhalb Ittlingens bis zum Sinsheimer Rohrbach
 Riedgraben (Erlengraben) – siehe oben → Großer Riedgraben (Erlengraben)
 Riedgraben (Erlgraben), (indirekter?) linker Hauptstrang-Oberlauf vor Aukofen, Gemeinde Mintraching an der Gemeindegrenze zu Alteglofsheim des Erlgrabens, linker Zufluss der Pfatter nach der Herzogmühle von Mintraching, alle Orte im Landkreis Regensburg, Bayern
 Riedgraben (Eschbach), rechter Oberlauf des Eschbachs (zur Saalbach, zum Oberrhein) bis vor Gondelsheim, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Eutinger Talbach), rechter Zufluss des Eutinger Talbachs (zum Neckar) nach Eutingen im Gäu, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Flügelsbach), rechter Zufluss des Flügelsbachs bei Nierstein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Riedgraben (Flutgraben), linker Zufluss des Flutgrabens (zur Rannach) bei Wiebelsheim, Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Riedgraben (Gießen), linker Zufluss des Gießen (zur Iller) am Gerthof, Stadt Dietenheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Grosselfinger Bach), rechter Zufluss des Grosselfinger Bachs (zur Eger) nach Enkingen, Gemeinde Möttingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Riedgraben (Gründelbach) – ein Oberlauf und ein Zufluss des Gründelbachs (zum Neckar) bei Beihingen, Stadt Freiberg, alle im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg:
 Riedgraben, rechter Hauptstrang-Oberlauf bis nahe Altach, Stadt Asperg
 Riedgraben (Gründelbach), linker Zufluss beim Wohnplatz Monrepos nach dem Seeschloss Monrepos, Stadt Ludwigsburg
 Riedgraben (Gumpenbach), linker Zufluss des Gumpenbachs (zum Moosgraben, zur Zusam) gegenüber der Mertinger Hölle, Gemeinde Mertingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Riedgraben (Gundelsbach) – siehe oben → Flößerriedgraben
 Riedgraben (Günz), linker Zufluss der Günz gegenüber von Mohrenhausen, Gemeinde Kettershausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Riedgraben (Helme), rechter Zufluss der Helme nach Steinbrücken, Stadt Nordhausen, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Riedgraben (Heitzhoferbach), linker Zufluss des Heitzhoferbachs östlich vom Stadtteil Petterweil, Gemeinde Karben, Wetteraukreis, Regierungsbezirk Darmstadt, Hessen
 Riedgraben (Kaltenbach), rechter Zufluss des Kaltenbachs (zum Modenbach) nahe Kleinfischlingen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Riedgraben (Kammel) – siehe oben → Remsharter Riedgraben
 Riedgraben (Kapuzinerbach), rechter Zufluss des Kapuzinerbachs zwischen dessen Dorf Orschweier und der Stadt Mahlberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Kleine Ehe), linker Nebenstrang-Oberlauf der Kleinen Ehe bis Krassolzheim, Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Riedgraben (Kleine Roth) – zwei Zuflüsse der Kleinen Roth (zur Roth in Weißenhorn) bei Tiefenbach, Stadt Illertissen, Landkreis Neu-Ulm; flussabwärts:
 Unterriedgraben (Kleine Roth), linker Zufluss
 Riedgraben (Kleine Roth), linker Zufluss
 Riedgraben (Kötz) – siehe unten → Taubriedgraben
 Riedgraben (Kropsbach), rechter Zufluss des Kropsbachs nach Kirrweiler, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Riedgraben (Krummbach), rechter Zufluss der Krummbach oder Krumbach (zur Ablach) in Boll, Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Landeckgraben), mit Oberlauf Barbaraackergraben, rechter Auengraben zum Landeckgraben (zum Bleichbach, zur Elz) zwischen Bleichheim und Wagenstadt, beide zur Stadt Herbolzheim, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Lauchert), rechter Auengraben zur Lauchert unter Ruine Hertenstein, Stadt Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Riedgraben, Oberlaufabschnitt bis zur bayerischen Grenze des Lauersgraben, rechter Zufluss der Tauber in Niklashausen, Gemeinde Werbach, Main-Tauber Kreis, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Leibigraben), rechter Zufluss des Leibigrabens (zur Kleinen Roth, zur Roth in Weißenhorn) beim Münzhaus, Stadtteil Bubenhausen, Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Riedgraben (Leitenbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Leitenbachs, (zur Gollach) gegenüber Rodheim, Gemeinde Oberickelsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Riedgraben (Leipferdinger Dorfbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Leipferdinger Dorfbachs (zur Aitrach) vor Leipferdingen, Stadt Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Linzer Aach), linker Zufluss der dort Seefelder Aach genannten Linzer Aach gegenüber Ahausen, Gemeinde Bermatingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Littgraben) – siehe oben → Murbacher Riedgraben
 Riedgraben (Main), teils auch Entengraben, Zufluss zum Osthafen von Frankfurt am Main, Hessen; siehe Flüsse in Frankfurt am Main#Mainzuflüsse
 Riedgraben (Marlach), rechter Zufluss der Marlach (zum Floßbach) nach Dannstadt-Schauernheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz; Abschnittsnamen Schleitgraben → Lachgraben → Riedgraben
 Riedgraben (Maurergraben), Verbindung vom Rehbach zum Maurergraben (zum Floßbach) nahe Schifferstadt, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Riedgraben (Merzengraben), linker Hauptstrang-Zufluss des Merzengrabens (zum Brunnengraben, zum → Riedgraben (Möhlin)) bei Mengen, Gemeinde Schallstadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Möhlin), rechter Zufluss der Möhlin vor Rothaus, Stadtteil Oberrimsingen, Breisach am Rhein, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Nebelbach) – zwei Zuflüsse zum Nebelbach (zum Klosterbach, zur Donau) bei Oberglauheim, Stadt Höchstädt an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern; flussabwärts:
 Oberer Riedgraben, rechter Zufluss vor Oberglauheim
 Unterer Riedgraben rechter Zufluss durch Oberglauheim
 Riedgraben (Pfrimm), rechter Zufluss der Pfrimm vor Albisheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Riedgraben, Oberlauf des Mühlbachs (zur Hühler Ach, zur Booser Ach, zur Schussen) bei Käfersulgen und Kreenried, Gemeinde Eichstegen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Mühlbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Mühlbach (Gollach) (zur Gollach) bis Simmershofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Riedgraben (Neckar) – drei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Riedgraben (Neckar, Sulz am Neckar), linker Zufluss vor Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil
 Riedgraben (Neckar, Oferdingen), von links in Oferdingen, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen
 Riedgraben (Neckar, Obereisesheim), linker Zufluss bei Obereisesheim, Stadt Neckarsulm, Landkreis Heilbronn
 Riedgraben (Pegnitz), rechter Zufluss eines rechten Auengrabens zur Pegnitz vor Reichenschwand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Riedgraben (Reutibach), rechter Zufluss des Reutibachs vor Uttenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Radolfzeller Aach) – siehe unten → Rielasinger Riedgraben
 Riedgraben (Riedgraben) – siehe unten → Riedgraben Mengen
 Riedgraben (Rippach) – siehe oben → Eckenriedgraben
 Riedgraben (Rodach) – siehe oben Palmriedgraben
 Riedgraben (Rodelbach), rechter Zufluss des Rodelbachs/Altwassers (zur Wörnitz) vor Rudelstetten, Gemeinde Alerheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Riedgraben (Rohrhäckengraben), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Rohrhäckengrabens (zur Donau) bei Genderkingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Riedgraben (Rot), rechter Auengraben zur Rot vor Orsenhausen, Gemeinde Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Roth), rechter Zufluss der Roth nahe Siebleben, Stadt Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen
 Riedgraben (Röhrenbrunnenbach), rechter Zufluss des Röhrenbrunnenbachs (zum Krähenbach) vor Talheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Röhretsgraben), rechter Zufluss des Röhretsgrabens (rechter Teilungsarm der Stockacher Aach) nahe Wahlwies, Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Saalbach), rechter Zufluss der Saalbach (zum Oberrhein) in Diedelsheim, Stadt Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Schandgraben) oder auch Landgraben, linker Hauptstrang-Oberlauf des Schandgrabens (zum Egelseebach, zur Donau) bis westlich von Oberndorf am Lech, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Riedgraben (Schmutter),  rechter Teilungsarm der Schmutter bei Täfertingen, Stadt Neusäß, Landkreis Augsburg, Bayern
 Riedgraben (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach gegenüber Forchheim, Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Riedgraben (Schwäbische Rezat), linker Zufluss der Schwäbischen Rezat in Ellingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Riedgraben (Seebach), linker Zufluss zum Seebach (Usa) bei Friedberg, Wetteraukreis, Hessen
 Riedgraben (Seegraben) – siehe oben → Bayerriedgraben
 Riedgraben (Stechgraben), rechter Zufluss des Stechgrabens in Rödersheim-Gronau, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Riedgraben (Stefansfelder Kanal) – siehe → Großer Riedgraben (Stefansfelder Kanal);
 Riedgraben (Stelzenbach) – siehe oben → Mittelriedgraben
 Riedgraben (Tief), mit Oberlauf Kaibach, linker Zufluss der Tief (zur Aisch) vor Kaubenheim, Markt Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Riedgraben (Waschbach), linker Zufluss zum Waschbach (zur Horloff) nahe Echzell, Wetteraukreis, Hessen
 Riedgraben (Welzbach), rechter Zufluss des Welzbachs (zur Tauber) vor Wenkheim, Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Wertach), linker Zufluss des linken Wertach-Teilungsarms an der Hammerschmiede, Gemeinde Pforzen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Riedgraben (Wetter) – drei Zuflüsse der Wetter in Hessen; siehe Wetter (Fluss)#Zuflüsse; flussabwärts:
 Riedgraben (Wetter, Nieder-Bessingen), linker Zufluss bei Lich-Nieder-Bessingen, Landkreis Gießen
 Riedgraben (Wetter, Oppershofen), rechter Zufluss bei Oppershofen, Gemeinde Rockenberg, Wetteraukreis
 Riedgraben (Wetter, Steinfurth), linker Zufluss bei Steinfurth, Stadt Bad Nauheim, Wetteraukreis
 Riedgraben (Wieslache), Verbindung vom Leitgraben zur Wieslache (Bodenheimer Bach; beide zum Rhein) nahe Bodenheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Riedgraben, Oberlauf des Winkelwiesengrabens, linker Zufluss in einen nur periodisch von der Wörnitz gespeisten Seitenarm zwischen Gerolfingen und Reichenbach, Stadt Wassertrüdingen, der an der Schmalzmühle, Gemeinde Röckingen, zurückmündet, alle Orte im Landkreis Ansbach, Bayern; siehe auch → Riedgraben (Wörnitz)
 Riedgraben (Wittwichsbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Wittwichsbachs (zum Main) bis Unterwittbach, Markt Kreuzwertheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Riedgraben (Wörnitz) – zwei Zuflüsse der Wörnitz in Bayern; siehe Liste der Zuflüsse der Wörnitz; flussabwärts:
 Beachte auch → Riedgraben, Oberlauf des Winkelwiesengrabens 
 Riedgraben (Wörnitz, Wechingen), linker Zufluss gegenüber Wechingen, Landkreis Donau-Ries
 Riedgraben (Wörnitz, Donauwörth), rechter Auengrabenzufluss bei Wörnitzstein, Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries
 Riedgraben (Wurzacher Ach), rechter Zufluss der Wurzacher Ach vor Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Riedgraben (Ziegelbach), linker Zufluss des Ziegelbachs vor Wiesenfeld, Stadt Karlstadt, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Riedgraben (Zwergbach), linker Teilungsast des Zwergbachs oder Zwergs (zur Egau) durch Bachhagel, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

 Riedgraben Mengen, linker Zufluss des Riedgraben (Merzengraben) bei Scherzingen, Gemeinde Ehrenkirchen auf der Gemeindegrenze zu Schallstadt, beide im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Riedgraben Ost – siehe oben → Riedgraben (Dettelbach)
 Riedgraben West – siehe oben → Riedgraben (Dettelbach)
 Rielasinger Riedgraben, rechter Zufluss der Radolfzeller Aach bei Arlen, Gemeinde Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Taubriedgraben, rechter Zufluss der Kötz in Großkötz, Gemeinde Kötz, Landkreis Günzburg, Bayern
 Unterer Riedgraben – siehe oben → Riedgraben (Nebelbach)
 Unterriedgraben – siehe oben → Riedgraben (Kleine Roth)
 Wolpertswender Riedgraben, rechter Zufluss des Dolpenriedgrabens (zur Booser Ach, zur Schussen) zwischen Bruggen, Gemeinde Wolpertswende und Rothäusle, Stadt Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Wolpertswender Riedgraben West, linker Zufluss des Wolpertswender Riedgrabens nahe Bruggen, Stadtteil Hofs, Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Naturlehrpfad Riedgraben
 Riedbach
 Riedengraben
 Riedergraben
 Riethgraben
 Unterriedgraben